SpaceX CRS-10 (также известный как SpX-10) — десятый полёт автоматического грузового корабля Dragon компании SpaceX в программе снабжения Международной космической станции по контракту Commercial Resupply Services (CRS) с NASA.

Запуск 

Первоначально был запланирован на ноябрь 2016 года, но после взрыва ракеты Falcon 9, произошедшего 1 сентября 2016 года, запуск был отложен до завершения расследования. Первый запуск с переоборудованной стартовой площадки LC-39A Космического центра Кеннеди.

18 февраля 2017 года попытка запуска была прервана за 13 секунд до старта ракеты-носителя из-за выявленной неполадки резервной системы привода контроля вектора тяги двигателя второй ступени. Ракета была возвращена в горизонтальное положение и неисправную деталь заменили.

Запуск состоялся 19 февраля 2017 года в 09:39 UTC, спустя 10 минут Dragon был успешно выведен на орбиту с параметрами 202 × 357 км, наклонение 51,63°.

Произведена успешная посадка первой ступени Falcon 9 на Посадочную зону 1.

Сближение и стыковка 
В 8:25 UTC 22 февраля 2017 года сближение корабля со станцией автоматически остановлено за 1200 м до МКС, из-за технического сбоя системы сравнительной GPS навигации. Эта система предоставляет более точные данные о взаимном месторасположении приближающихся к МКС объектов, сравнивая показатели датчиков, установленных на станции и космическом корабле.

Утром 23 февраля была выполнена повторная процедура сближения и в 10:44 UTC корабль был захвачен манипулятором «Канадарм2» под управлением астронавта Томаса Песке. Затем управление манипулятором было передано операторам центра управления в Хьюстоне и Dragon был пристыкован к модулю Гармония в 13:12 UTC.

Полезная нагрузка 
Dragon доставил на МКС 2490 кг полезного груза. В герметичном отсеке доставлено 1530 кг (с учётом упаковки), в том числе:
 Материалы для научных исследований — 732 кг
 Провизия и вещи для экипажа — 296 кг
 Оборудование и детали станции — 382 кг
 Оборудование для выхода в открытый космос — 10 кг
 Компьютеры и комплектующие — 11 кг
 Российский груз — 22 кг

В негерметичном контейнере доставлены 2 внешних исследовательских инструмента станции, SAGE III и STP-H5 LIS, общим весом 960 кг:
 Stratospheric Aerosol and Gas Experiment (SAGE) III — инструмент для измерения концентрации озона, аэрозолей и других  в стратосфере Земли. Также будет измеряться температура в стратосфере и мезосфере планеты.
 Lightning Imaging Sensor (STP-H5 LIS) — инструмент для измерения количества, частоты и энергии молний; поможет улучшить понимание этого природного явления, а также процессов смены погоды, изменения климата и безопасности авиа- и космических полётов.

Обратно на Землю Dragon вернул 1652 килограммов полезного груза:
 Вещи экипажа — 126,8 кг
 Оборудование и детали станции — 374,3 кг
 Материалы научных исследований — 923 кг
 Компьютеры и комплектующие — 4,1 кг
 Оборудование для выхода в открытый космос — 103,7 кг

Также в негерметичный контейнер было погружено не нужное больше внешнее оборудование станции, общим весом 811 кг, для утилизации его при входе в плотные слои атмосферы:
  — оборудование для демонстрации технологий обслуживания спутников в космосе, доставленное последней миссией Спейс Шаттла STS-135 в 2011 году;
  — лазерная коммуникационная система для связи МКС с наземными станциями, доставленная миссией SpaceX CRS-3 в 2014 году;
 MISSE — завершённое испытание на радиационную стойкость новой компьютерной системы для продолжительных космических полётов.

Всего перед отстыковкой от станции в корабль было загружено 2463 кг.

Отстыковка и возвращение 
Отстыковка корабля от станции состоялась в 21:20 UTC 18 марта 2017 года. В 09:11 UTC 19 марта Dragon был отпущен манипулятором «Канадарм2». Негерметичный отсек был отстыкован от посадочной капсулы около 14:12 UTC и сгорел в атмосфере. Корабль выполнил успешную посадку в 14:46 UTC 19 марта 2017 года, в 400 км от побережья Калифорнии.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 SpaceX CRS-10 Dragon Resupply Mission — официальный пресс-кит миссии.

SpaceX
Миссии доставки к МКС